Llista de masies i altres construccions relacionades de l'oest les Garrigues (municipis de l'Albagés, Bellaguarda, Bovera, Castelldans, el Cogul, la Granadella, Granyena de les Garrigues, Juncosa, el Soleràs, el Soleràs i els Torms) ordenades per municipi.

Vegeu també 
 Llista de masies de les Garrigues - est
 Llista de monuments de les Garrigues
 Llista de rellotges de sol de les Garrigues

Garrigues Oest
 Llista Oest